Morger ist der Familienname folgender Personen:

 Meinrad Morger (* 1957), Schweizer Architekt und Hochschullehrer
 Peter Morger (1955–2002), Schweizer Schriftsteller
 Silvio Morger (* 1984), Schweizer Jazzmusiker